Görtschach slow. Goriče, Goričane heißen:
 Görtschach (Gemeinde Ferlach), Ortschaft von Ferlach im Rosental, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See im Gailtal, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Krumpendorf), Ortschaft von Krumpendorf am Wörthersee, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Millstatt am See), Streusiedlung, Ortsteil von Lammersdorf am Millstätter Berg, Gemeinde Millstatt, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Treffen), Ortschaft von Treffen am Ossiacher See, Kärnten
 Görtschach (Gemeinde Dölsach), Ortschaft von Dölsach, Bezirk Lienz, Tirol
 Görtschach (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Fraktion von St. Veit in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

 alter Name (bis Mitte des 16. Jahrhunderts) von Brückl (Gemeinde Brückl), im Bezirk Sankt Veit, Kärnten
 Goričane, Ort in Slowenien (deutscher Name Görtschach in Krain)